Karl Oppitzhauser,  avstrijski dirkač Formule 1, * 4. oktober 1941, Bruck an der Leitha, Avstrija. 

Karl Oppitzhauser je upokojeni avstrijski dirkač Formule 1. Z dirkalnikom March 761 privatnega moštva ÖASC Racing Team se je prijavil na domačo dirko za Veliko nagrado Avstrije v sezoni 1976, toda tako Oppitzhauserju kot njegovemu moštvenemu kolegu Ottu Stuppacherju zaradi pomanjkanj izkušenj FIA ni dovolila dirkati.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Avstrijski dirkači
Avstrijski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali